Die Tennis-Bundesliga der Damen wurde 2013 zum 15. Mal ausgetragen. In der Saison 2013 spielten sieben Mannschaften in der 1. Bundesliga.

Die Spiele wurden vom 10. Mai bis 9. Juni 2013 ausgetragen. Vorjahresmeister TC WattExtra Bocholt verteidigte seinen Titel.

Abgestiegen sind der ETuF Essen und der Aufsteiger BASF TC Ludwigshafen.

Abschlusstabelle

Spieltage und Mannschaften

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Spielfreie Begegnungen werden nicht gelistet.

1. Spieltag (10. Mai) 
BASF TC Ludwigshafen − TC WattExtra Bocholt − 0:9 − 1:18 − 44:110
ETuF Essen − TEC Waldau Stuttgart − 5:4 − 11:10 − 78:78
TC Moers 08 − TC Blau-Weiss Berlin − 4:5 − 11:10 − 89:70

2. Spieltag (12. Mai) 
M2Beauté Ratingen − BASF TC Ludwigshafen − 7:2 − 16:5 − 96:43
TC 1899 Blau-Weiss Berlin − ETuF Essen − 5:4 − 12:9 − 88:73
TEC Waldau Stuttgart − TC WattExtra Bocholt − 3:6 − 7:14 − 75:102

3. Spieltag (17. Mai) 
TC WattExtra Bocholt − TC 1899 Blau-Weiss Berlin − 6:3 − 12:7 − 85:69
M2Beauté Ratingen − ETuF Essen − 9:0 − 18:4 − 105:67
BASF TC Ludwigshafen − TC Moers 08 − 2:7 − 6:15 − 76:100

4. Spieltag (19. Mai) 
TEC Waldau Stuttgart − M2Beauté Ratingen − 4:5 − 10:10 − 86:78
TC WattExtra Bocholt − TC Moers 08 − 8:1 − 17:4 − 100:54
ETuF Essen − BASF TC Ludwigshafen − 4:5 − 9:11 − 88:86

5. Spieltag (2. Juni) 
TC WattExtra Bocholt − ETuF Essen − 8:1 − 17:3 − 103:51
TC 1899 Blau-Weiss Berlin − TEC Waldau Stuttgart − 4:5 − 10:11 − 88:95
TC Moers 08 − M2Beauté Ratingen − 1:8 − 4:17 − 62:112

6. Spieltag (7. Juni) 
ETuF Essen − TC Moers 08 − 6:3 − 13:9 − 95:86
TC 1899 Blau-Weiss Berlin − M2Beauté Ratingen − 3:6 − 9:15 − 72:97
TEC Waldau Stuttgart − BASF TC Ludwigshafen − 5:4 − 11:9 − 95:76

7. Spieltag (9. Juni) 
M2Beauté Ratingen − TC WattExtra Bocholt − 1:5 − 3:10 − 43:63Görges verpasst mit Ratingen Bundesliga-Titel (focus.de vom 9. Juni 2013, abgerufen am 5. März 2014)
TC Moers 08 − TEC Waldau Stuttgart − 7:2 − 15:7 − 104:59
BASF TC Ludwigshafen − TC 1899 Blau-Weiss Berlin − 1:8 − 5:17 − 71:106

Erfolgreichste Spielerinnen 
  (TC WattExtra Bocholt) mit zehn Siegen bei elf Auftritten.
  (TC WattExtra Bocholt) mit acht Siegen bei acht Auftritten.
  (TEC Waldau Stuttgart) mit acht Siegen bei zehn Auftritten.

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2013
 1. Tennis-Bundesliga (Herren) 2013
 1. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2013

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der Damen-Tennisbundesliga

Einzelnachweise 

2013
Tennissaison 2013